CFU kan syfta på:

 CFU – ett karibiskt fotbollsförbund, se Caribbean Football Union
 CFU – kolonibildande enheter av bakterier Colony-Forming Units, se Bakterieodling
 CFU – IATA-kod för en internationell flygplats på den grekiska ön Korfu, se Korfus internationella flygplats